O Sultanato de Bamani (1347-1518), também denominado Império Bâmane, foi um reino muçulmano do Decão, no sul da Índia, contemporâneo da Idade Média europeia, e o primeiro da região de confissão muçulmana.

História 

O sultanato foi fundado a 3 de agosto de 1347 quando , que se havia rebelado contra o sultão de Déli (o turco ) cedeu o poder ao governador Zafar Cã, que adoptou o nome de .

A capital do novo estado foi Asanabade (Gulbarga) entre 1347 e 1425, ano em que se mudou para Muamadabade (Bidar). O Sultanato de Bamani lutou várias vezes com o hindu Império de Bisnaga pelo controlo do Decão. Alcançou o máximo poderio no período 1466–1481, sob o reinado de , boa medida graças ao seu primeiro-ministro Mahmud Gawan, que capturou Goa, o porto mais importante de Bisnaga. Quando Maomé III deu crédito aos que denunciavam falsamente Mahmud Gawan como traidor e o executou, começou um rápido declínio do reino que por fim, em 1518 se dividiu em cinco estados: , Berar, Bidar, Bijapur e Golconda, conhecidos como Sultanatos do Decão.

Cultura 

A dinastia bamani considerava-se descendente de  um lendário rei do Irão, o que os moveu a converter-se em mecenas da língua, literatura e cultura persa em geral, ao ponto de muitos dos sultões e príncipes se tornarem muito versados em parse e literatura persa. De igual modo, promoveram a arquitectura monumental de estilo persa, contratando arquitectos e artesãos dessa origem. O Golgumbaz em Bijapur é um exemplo do estilo arquitectónico do período e conta com uma das maiores cúpulas do mundo.

Bibliografia 
 Haroon Khan Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, Munshiram Manoharlal Publishers, 1985, ISBN 81-215-0289-6

Estados extintos da Índia
Estados extintos da Ásia da Idade Média
Estados extintos da Ásia da Idade Moderna
Antigas monarquias da Ásia
Sultanatos
Estados e territórios fundados em 1347
Estados e territórios extintos em 1527